Derde divisie (voetbal Nederland)
 Derde divisie (volleybal Nederland), hoogste regionale competitie in het Nederlandse volleybal
 Football League Third Division, een voormalige Engelse voetbalcompetitie
 Serie C, Italiaanse derde divisie in het voetbal
 Tercera División, van 1929-1930 tot 1977-1978 de derde divisie in het Spaanse voetbal
 Segunda División B, vanaf 1977-1978 het derde niveau in het Spaanse voetbal
 Division 3 (Frankrijk), een voormalige Franse voetbalcompetitie op het derde niveau
 Division 3 (Gibraltar), het derde en laagste niveau van het voetbal in Gibraltar
 Division 3 (Zweden), het vijfde niveau van het voetbal in Zweden
 Derde divisie (voetbal Zwitserland)